Парламентские выборы в Финляндии (1930) (, ) — выборы в 200-местную Эдускунту Финляндии, прошедшие 1-2 октября 1930 года.

Результаты выборов

Примечания 

2
1930 год в Финляндии
Финляндия
1930